De Grand Prix-wegrace van Italië 2011 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden op 3 juli 2011 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc 
Sandro Cortese kreeg 20 seconden straftijd voor een onreglementaire inhaalactie.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2011
Italië